Колбасовка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колбасовка — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Колбасовка — деревня в Пристенском районе Курской области.